Badia, entrant a la línia de la costa
 Badia (nom), prenom femení àrab
 Toponímia:
 Badia del Vallès, municipi del Vallès Occidental
 Badia (Ladínia), municipi del Tirol del Sud, de majoria ladina
 Can Badia, diversos indrets
 Biografies:
 Alfred Badia i Gabarró (1912-1994), poeta i autor teatral
 Antoni Maria Badia i Margarit (1920), filòleg i lingüista
 Badia Hadj Nasser (1938), escriptora marroquina
 Badia Masabni (1889-1975), ballarina de dansa del ventre 
 Conxita Badia i Millàs (1897-1975), soprano 
 Domènec Badia i Leblich (1767-1818), viatger i escriptor 
 Miquel Badia i Capell (1906-1936), polític i revolucionari assassinat per la FAI
 Josep Badia i Capell (1903-1936), polític català, germà de Miquel Badia i Capell
 Altres:
 Badía (microcotxe), microcotxe fet a Esplucs cap a 1952